Ita kan syfta på följande:
 Ita, ett latinskt ord
 Ita (djur), ett släkte skalbaggar

Geografi

Brasilien 

 Itá (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar